A Torre de TV de Erevan foi construída em 1977 na cidade de Erevan, capital da Arménia. Tem 311,7 metros de altura (1017 ft) e é actualmente a 34ª torre mais alta do mundo.

Ver também 
 Lista de torres

Erevan